Akkretion steht für:

 das Anwachsen eines astronomischen Objektes, siehe Akkretion (Astronomie)
 das Anwachsen eines Partikels in der Meteorologie, siehe Regen#Tropfenwachstum in warmen Wolken
 das Anwachsen eines Staatsgebietes, siehe Akkretion (Recht)
 das Anwachsen von Kontinenten, siehe Akkretionskeil

Siehe auch:

 Aggregation
 Akkumulation